Список игроков ярославского хоккейного клуба «Локомотив» (до 2000 года назывался «Торпедо»), участвовавших хотя бы в одном матче чемпионата, с сезона 1987/1988, когда клуб начал выступать в высших чемпионатах СССР / России.

А 
 Егор Аверин
 Александр Агеев
 Сергей Акимов
 Виктор Александров
 Иван Амахин
 Алексей Амелин
 Артур Амиров
 Виталий Аникеенко
 Артём Анисимов
 Владимир Антипов
 Николай Антропов
 Даниил Апальков
 Александр Ардашев
 Захар Арзамасцев
 Евгений Артюхин
 Дмитрий Афанасенков
 Денис Афиногенов
 Рафаэль Ахметов

Б 
 Алексей Бадюков
 Михаил Баландин
 Александр Баркунов
 Михал Баринка
 Михаил Барун
 Егор Башкатов
 Син Бергенхайм
 Сергей Бердников
 Алексей Бондарев
 Радек Бонк
 Олег Браташ
 Антон Бут
 Вячеслав Буцаев
 Юрий Буцаев
 Дмитрий Быков
 Борис Быковский

В 
 Стив Великетт
 Ари Валлин
 Семён Варламов
 Алексей Васильев
 Валерий Васильев
 Михаил Васильев
 Александр Васюнов
 Йозеф Вашичек
 Сергей Вереникин
 Сергей Вертунов
 Алекс Вестланд
 
 Виталий Вишневский
 Дмитрий Власенков
 Павел Воробьёв
 Кирилл Воронин
 Александр Вьюхин

Г 
 Сергей Гайдученко
 Александр Галимов
 Эмиль Галимов
 Игорь Галкин
 Георгий Гелашвили
 Владимир Герасимов
 Магомед Гимбатов
 Мартин Главачка
 Константин Глазачев
 Эдуард Горбачев
 Илья Горохов
 Алексей Горшков
 Андрей Горшков
 Евгений Грачёв
 Денис Гребешков
 Роман Грибков
 Андрей Грушин
 Денис Гроть
 Владимир Гусев
 Александр Гуськов

Д 
 Олег Давыдов
 Кирилл Двуреченский
 Павол Демитра
 Стивен Диксон
 Михаил Доника
 Александр Донсков
 Дмитрий Дякив

Е 
 Геннадий Евдокимичев
 Андрей Евстафьев
 Алексей Егоров
 Андрей Емелин
 Даниил Ердаков
 Виталий Еремеев
 Сергей Еркович
 Павел Ермолаев
 Андрей Есипов

Ж 
 Владимир Жашков
 Андрей Жуков
 Сергей Жуков

З 
 Виктор Заварзин
 Сергей Зайцев
 Дмитрий Затевахин
 Сергей Звягин
 Рихард Зедник
 Андрей Землянский
 Антон Зимин
 Дмитрий Зинин
 Сергей Зиновьев
 Виталий Зотов
 Игорь Зубов
 Александр Зыбин
 Максим Зюзякин

И 
 Николай Игнатов
 Роман Ильин
 Збынек Иргл

К 
 Михаил Казакевич
 Евгений Казачкин
 Марат Калимулин
 Алексей Калюжный
 Александр Калянин
 Кирилл Капустин
 Виталий Карамнов
 Александр Карповцев
 Владислав Картаев
 Константин Касаткин
 Андрей Кирюхин
 Антон Клементьев
 Никита Клюкин
 Андрей Коваленко
 Виктор Козлов
 Михаил Ковальков
 Анатолий Ковешников
 Виталий Колесник
 Андрей Колесов
 Владимир Кольцов
 Олег Комиссаров
 Максим Кондратьев
 Андрей Конев
 Сергей Коньков
 Владимир Копать
 Евгений Королёв
 Игорь Королёв
 Сергей Королёв
 Александр Королюк
 Роман Костромин
 Сергей Костюхин
 Дмитрий Кочнев
 Дмитрий Красоткин
 Владимир Кречин
 Стаффан Кронвалль
 Виктор Крутов
 Алексей Кручинин
 Артём Крюков
 Владимир Крючков
 Алексей Кудашов
 Сергей Кудяшов
 Юрий Кузнецов
 Виктор Куликов
 Вячеслав Курочкин

Л 
 Евгений Лазарев
 Александр Лазушин
 Марк Ламот
 Евгений Лапенков
 Евгений Лапин
 Сами Леписто
 Сергей Леснухин
 Йори Лехтеря
 Стефан Лив
 Виталий Литвиненко
 Евгений Лобанов
 Никита Ложкин
 Андрей Локтионов
 Павел Лукин
 Сергей Лукичев
 Анатолий Львов
 Роман Людучин
 Роман Ляшенко

М 
 Илья Макаров
 Константин Макаров
 Андрей Малков
 Игорь Малыхин
 Дмитрий Мальцев 
 Ян Марек
 Игорь Мартынов
 Егор Мартынов
 Сергей Мартынюк
 Артём Марьямс
 Игорь Масленников
 Эдуард Матюков
 Дмитрий Мегалинский
 Александр Медведев
 Игорь Меляков
 Кёртис Мёрфи
 Крэйг Миллс
 Михаил Микешин
 Олег Мисенко
 Алексей Михнов
 Давид Моравец
 Алексей Мурзин
 Сергей Мыльников

Н 
 Александр Науров
 Дэвид Немировски
 Сергей Немчинов
 Иван Непряев
 Сергей Нечаев
 Александр Ниживий
 Сергей Николаев
 Маркус Нильсон
 Евгений Нурисламов

О 
 Аркадий Обухов
 Юхан Окерман
 Максим Осипов
 Сергей Остапчук

П 
 Дмитрий Панков
 Григорий Пантелеев
 Ян Пардавы
 Михаил Пашнин
 Виктор Пачкалин
 Андрей Первышин
 Константин Перегудов
 Перетягин Сергей
 Ян Петерек
 Олег Петров
 Юрий Петров
 Андрей Пинчугов
 Сергей Плотников
 Егор Подомацкий
 Альберт Полинин
 Олег Полковников
 Максим Потапов
 Алексей Путилин

Р 
 Карел Рахунек
 Микелис Редлихс
 Александр Резепов
 Сергей Решетников
 Рэнди Робитайл
 Дмитрий Рожков
 Станислав Романов
 Александр Романовский
 Константин Руденко
 Александр Рябев
 Александр Рязанцев

С 
 Андрей Савенков
 Руслан Салей
 Тони Салмелайнен
 Владимир Самылин
 Евгений Сапожков
 Дмитрий Сапрыкин
 Кирилл Сафронов
 Виталий Седов
 Любомир Секераш
 Алексей Семёнов
 Максим Семёнов
 Андрей Селезов
 Дмитрий Семин
 Андрей Скабелка
 Александр Скопцов
 Карлис Скрастиньш
 Александр Скугарев
 Андрей Смирнов
 Павел Снурницын
 Андрей Соболев
 Даниил Собченко
 Денис Соколов
 Максим Спиридонов
 Алексей Стонкус
 Дмитрий Стулов
 Андрей Субботин
 Александр Суглобов
 Сергей Суярков
 Пётр Счастливый
 Кёртис Сэнфорд

Т 
 Александр Татаринов
 Анатолий Тарабанов
 Андрей Тарасенко
 Андрей Таратухин
 Радим Тесарик
 Алексей Тимкин
 Иван Ткаченко
 Дмитрий Толкунов
 Леонид Торопченко
 Борис Тортунов
 Алексей Трасеух
 Павел Траханов
 Максим Трунёв
 Даниэль Тьернквист

У 
 Вячеслав Уваев
 Владимир Уйманов
 Игорь Уланов
 Юрий Урычев
 Сергей Усанов
 Анатолий Устюгов
 Дмитрий Уткин

Ф 
 Дмитрий Фахрутдинов
 Фёдор Фёдоров
 Марк Флад

Х 
 Никлас Хагман
 Владимир Хамракулов
 Мика Ханнула
 Ренат Хасанов
 Бретт Хауер
 Евгений Хацей
 Валерий Хлебников

Ч 
 Александр Чагодаев
 Александр Черников
 Михаил Чернов
 Сергей Чернявский
 Виталий Чинахов
 Геннадий Чурилов

Ш 
 Евгений Шалдыбин
 Григорий Шафигулин
 Вадим Шахрайчук
 Алексей Швалев
 Владислав Шведов
 Денис Швидкий
 Сергей Шестериков
 Дмитрий Шимков
 Павел Шиндяпин
 Сергей Шиханов
 Мартин Штепанек
 Мартин Штрбак
 Максим Шувалов
 Георгий Шумский

Ю 
 Ильдар Юбин
 Дмитрий Юшкевич

Я 
 Егор Яковлев
 Юрий Яковлев
 Артём Ярчук
 Андрей Яханов
 Алексей Яшин
 Олег Яшин

См. также 
 Составы ярославского хоккейного клуба «Локомотив»

Ссылки 
 Игроки ярославского хоккейного клуба «Локомотив». Hockeydb.com 
 Игроки ярославского хоккейного клуба «Локомотив». European Hockey.Net 

Локомотив
 
Игроки